Iekora / Yécora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Iekora / Yécora (ort), Baskien, Araba / Álava, 
 Iekora / Yécora (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar